Findley (Variante von Finley) ist der Familienname folgender Personen:

 Chuck Findley (* 1947), US-amerikanischer Jazztrompeter
 Edward Findley (1864–1947), australischer Politiker
 Paul Findley (1921–2019), US-amerikanischer Politiker
 Robbie Findley (* 1985), US-amerikanischer Fußballspieler
 Russ Findley, US-amerikanischer Skeletonpilot
 Timothy Findley (1930–2002), kanadischer Schriftsteller
 Troy Findley (* 1964), US-amerikanischer Politiker
 William Findley (1741/42–1821), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Findley (Iowa)
 Findley (Michigan)
 Findley (Ohio)

Siehe auch:

 Findlay